Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Qatar ExxonMobil Open 2021 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel, welche jeweils in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 11 Spieler an der Qualifikation teil, die am 6. und 7. März 2021 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Doha